Wilhelm von Nassau steht für folgende Personen:

 Wilhelm (Nassau-Weilburg) (1570–1597), Stammvater einer Linie des Hauses Nassau-Weilburg
 Wilhelm von Nassau-Dillenburg (der Schweiger; 1533–1584), Fürst von Oranien, siehe Wilhelm I. (Oranien)
 Wilhelm III. von Oranien-Nassau (1650–1702), Statthalter der Niederlande, siehe Wilhelm III. (Oranien)
 Wilhelm Alexander Paul Friedrich Ludwig von Oranien-Nassau (1817–1890), König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg, siehe Wilhelm III. (Niederlande)
 Wilhelm Friedrich von Oranien-Nassau (1772–1843), König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg, siehe Wilhelm I. (Niederlande)
 Wilhelm Friedrich Georg Ludwig von Oranien-Nassau (1792–1849), König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg, siehe Wilhelm II. (Niederlande)
 Wilhelm Heinrich (Nassau-Usingen) (1684–1718), Fürst von Nassau-Usingen
 Wilhelm Hyacinth (Nassau-Siegen) (1666–1743), Prinz von Oranien und Fürst von Nassau-Siegen
 Wilhelm Ludwig (Nassau-Saarbrücken) (1590–1640), Graf von Saarbrücken

Wilhelm von Nassau steht für:
 Wilhelm von Nassau (Schiff), ein 2004 gebautes Binnenfahrgastschiff